Kyadabek (, ryska: Кедабек) är en distriktshuvudort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Kyadabek ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kyadabek är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Kyadabek. Kyadabek är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Kyadabek består i huvudsak av gräsmarker. Runt Kyadabek är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu